Der IIHF Continental Cup 1999 war die dritte Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Am vom 24. September bis 28. Dezember 1999 ausgetragenen Turnier nahmen 49 Mannschaften teil. Die Finalrunde wurde vom 26. bis 28. Dezember 1999 in der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

Ein Finalrundenteilnehmer war gesetzt, der Gastgeber Eisbären Berlin. Die weiteren drei Finalteilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Erste Runde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ausgetragen. Als Spielstätte diente der 4600 Zuschauer fassende Wintersportpalast, der Heimspielort des HK Lewski Sofia ist. Das Turnier gewann der SC Miercurea Ciuc aus Rumänien, der sich mit drei klaren Siegen durchsetzte und die zweite Qualifikationsrunde erreichte.

Gruppe B 
Das Turnier der Gruppe B wurde im polnischen Nowy Targ ausgetragen. Als Spielstätte diente die 3314 Zuschauer fassende Miejska Hala Lodowa, die Heimspielort von Podhale Nowy Targ ist. Das Turnier gewann der gastgebende Club Podhale Nowy Targ, der sich mit drei klaren Siegen sowie einem Torverhältnis von 26:2 durchsetzte und die zweite Qualifikationsrunde erreichte.

Gruppe C 
Das Turnier der Gruppe C wurde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ausgetragen. Spielstätte des Turniers war die Mihai-Flamaropol-Arena, die bis zu 8000 Zuschauern Platz bietet und Heimspielort des gastgebenden Steaua Bukarest ist. Im Turnierverlauf erreichte der Gastgeber drei klare Siege gegen die anderen Teilnehmer und zog damit in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Gruppe D 
Die Partien der Gruppe D wurden im ungarischen Dunaújváros im 3500 Zuschauer fassenden Dunaújvárosi Jégcsarnok ausgetragen. Gruppensieger wurde der gastgebende Dunaferr SE Dunaújváros mit drei Siegen in drei Spielen. Damit erreichte der Dunaferr SE die zweite Qualifikationsrunde.

Gruppe E 
Das Turnier der Gruppe E wurde im französischen Lyon ausgetragen. Spielstätte war das Patinoire Charlemagne, das bis zu 4200 Zuschauern Platz bietet. Im Turnierverlauf setzte sich der gastgebende Lyon HC mit drei Siegen durch und erreichte die zweite Qualifikationsrunde.

Gruppe F 

Das Turnier der Gruppe F, welches im französischen Angers ausgetragen wurde, wurde vom gastgebenden ASG Angers dominiert.  Der Gastgeber gewann alle drei Spiele, die im Patinoire du Haras stattfanden, deutlich und erreichte damit die nächste Qualifikationsrunde.

Zweite Runde

Gruppe G 
Die Spiele der Gruppe G wurden im polnischen Oświęcim ausgetragen. Als Spielstätte des Turniers wurde die Hala Lodowa Oświęcim genutzt, die eine Kapazität von 3500 Zuschauern aufweist. Das Turnier gewann der gastgebende Dwory S.S.A. Unia Oświęcim mit drei Siegen, der damit die dritte Qualifikationsrunde erreichte.

Gruppe H 

Das Turnier der Gruppe H wurde im slowakischen Zvolen ausgetragen. Als Spielstätte wurde das Zimný štadión Zvolen genutzt, das bis zu 7038 Zuschauern Platz bietet. Der gastgebende HKm Zvolen erreichte genauso wie der HK Sokol Kiew zwei Siege und eine Niederlage. Aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs beider Mannschaften setzte sich der HKm Zvolen durch und erreichte die nächste Runde.

Gruppe J 
Die Spiele der Gruppe J wurden im 4000 Zuschauer fassenden Pal Agorà im italienischen Mailand ausgetragen. Dabei setzte sich der Reims HC aus Frankreich mit drei Siegen in drei Spielen durch und erreichte die dritte Qualifikationsrunde. Der deutsche Vertreter in der Gruppe, die Moskitos Essen, konnte nur einen Sieg einfahren und schied damit in der zweiten Runde aus.

Gruppe K 
Das Turnier der Gruppe K wurde im ungarischen Székesfehérvár ausgetragen. Der gastgebende Club, Alba Volán Székesfehérvár, erreichte zwei Siege und eine Niederlage. Dem slowenischen Vertreter, dem HDD Olimpija Ljubljana, gelang nur ein Sieg und zwei Unentschieden – er erreichte dennoch die gleiche Punktezahl wie der Gastgeber. Aufgrund des gewonnenen Direktvergleiches setzte sich der HDD Olimpija Ljubljana durch und erreichte die nächste Runde.

Gruppe L 
Die Spiele der Gruppe L wurden im walisischen Cardiff ausgetragen. Der HK Lada Toljatti setzte sich mit 4:2 Punkten und auf Grund des besseren Torverhältnis gegenüber den Nottingham Panthers durch und erreichte die dritte Runde. Nachdem der russische Klub das erste Spiel zunächst mit 6:8 gegen die Panthers verlor, konnte die Mannschaft anschließend mit 12:1 gegen Lyon HC und mit 8:2 gegen die Cardiff Devils gewinnen.

Gruppe M 
In der Gruppe M setzte sich überraschend der norwegische Klub Storhamar Dragons durch. Die Dragons erreichten 4:2 Punkte und platzierten sich damit auf dem ersten Platz vor den Sheffield Steelers, dem russischen Favoriten HK Awangard Omsk und den ASG Angers.

Dritte Runde

Gruppe N 
Die Partien der Gruppe N fanden im tschechischen Plzeň statt. Der HKm Zvolen erreichte den ersten Platz und qualifizierte sich somit für die Finalrunde. Zvolen konnte sich sowohl gegen seinen Ligakonkurrenten HC Košice als auch gegen den polnischen Verein Dwory S.S.A. Unia Oświęcim und verlor lediglich gegen Gastgebenden HC Keramika Plzeň.

Gruppe O 
Das Turnier der Gruppe O wurde in den beiden Schweizer Orten Ambrì und Biasca im Tessin ausgetragen. Der gastgebende HC Ambrì-Piotta erreichte genau wie der slowenische Club HDD Olimpija Ljubljana jeweils zwei Sie und ein Unentschieden. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs der beiden Teams setzte sich der gastgebende HCAP durch und erreichte das Finale des Wettbewerbs.

Gruppe P 

Das Turnier der Gruppe P gewann der gastgebende Ak Bars Kasan mit drei klaren Siegen gegen die anderen Turnierteilnehmer. Damit erreichte der Club aus Kasan das Finale um den Continental Cup.

Finale 

Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 26. und 28. Dezember 1999 in Berlin statt. Gastgebende Mannschaft war der Vorjahresfinalist Eisbären Berlin, wobei alle Spiele des Turniers im Wellblechpalast ausgetragen wurden.

Am Turnier nahmen neben dem Gastgeber die Gewinner der drei Halbfinalturniere teil:

Ergebnisse 

Damit wurde der HC Ambrì-Piotta unter Trainer Larry Huras aufgrund des besseren Torverhältnisses zum zweiten Mal in seiner Geschichte Gewinner des IIHF Continental Cups, während die gastgebenden Eisbären Berlin nur den zweiten Platz belegten.
Im Spiel gegen den HKm Zvolen konnte Kapitän Marc Fortier erst drei Minuten vor Spielschluss den Ausgleich erzielen, während die Eisbären im letzten Turnierspiel die beste Leistung boten und den Ak Bars Kasan mit 3:2 schlugen.

Siegermannschaft

Auszeichnungen 
Der damalige Torhüter der Eisbären Berlin, Udo Döhler, wurde von der IIHF zum besten Keeper des Turniers ausgezeichnet. Bester Verteidiger wurde der gebürtige Schwede Leif Rohlin vom HC Ambrì-Piotta, der in der Finalrunde zwei Tore erzielen konnte. Des Weiteren wurde Eduard Kudermetow vom russischen Vertreter Ak Bars Kasan zum besten Stürmer ernannt. Dieser hatte in sieben Spielen zwei Tore erzielt und sechs Strafminuten kassiert.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

1999
Eishockeyveranstaltung 1999